Чемпионат Молдовы по русским шашкам среди женщин 2015 года прошёл в Кишинёве с 18 по 23 марта по круговой системе. В турнире участвовало 8 спортсменок. Победила титулованная международный мастер Елена Сковитина.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте секции-64 ФМЖД

2015
2015 год в шашках
Спортивные соревнования в Кишинёве
Спорт в Молдавии в 2015 году
Март 2015 года